Австрийская Бундеслига 1991/1992 () — 80-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 24 июля 1991 года и закончился 3 июня 1992 года.

Клубы-участники

Осенний сезон

Весенний сезон

Чемпионский плей-офф

Переходный плей-офф

Ссылки 
Сезон 1991/1992 на rsssf.com 

1991/1992
Спорт в Австрии в 1991 году
Спорт в Австрии в 1992 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992